

Anno 
 608 o 608 a.C.

Codici 
 608 (astronomia) – Codice che designa l'osservatorio astronomico di Haleakala (AMOS=, sull'isola di Maui, nelle Hawaii

Matematica 
 608 – numero